Коркино — топоним в России:

Населённые пункты 
 Коркино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Коркино — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Коркино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Коркино — село в Упоровском районе Тюменской области.
 Коркино — город, административный центр Коркинского района Челябинской области.
 Коркино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Коркино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Коркино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Коркино — грузовая железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги на территории города Коркино.